Сядунай () — название населённых пунктов в Литве:

 Сядунай — село в Радвилишкикском районе.
 Сядунай — село в Ширвинтском районе.
 Сядунай — хутор в Укмергском районе.